Пильники — имя собственное; название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пильники — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пильники — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.